

Personnalités 

 André Ristic (né en 1972), pianiste et compositeur canadien ;
 Bratislav Ristić (né en 1980), footballeur serbe ;
 Jovan Ristić (1831-1899), diplomate et un homme d'État serbe, Premier ministre ; 
 Katarina Ristić (née en 1984), joueuse slovène de basket-ball ;
 Ljubisa Ristić (né en 1967), joueur bosniaque de volley-ball ; 
 Mihailo Ristić (né en 1995), footballeur serbe ;
 Milan Ristić (né en 1991), athlète serbe de 110 m haies ;
 Sonia Ristić (née en 1972), dramaturge et romancière serbo-croate d'expression française ;
 Srđan Ristić (né en 1984), joueur serbe de volley-ball ;
 Stevica Ristić (né en 1982), footballeur macédonien.